AV steht als Abkürzung für:

 Abhängige Variable, ein Begriff aus dem Bereich psychologischer Versuchsplanung, der Mathematik oder der Vergleichenden Rechtswissenschaft
 Abteilungsvorstand
 Adult Video (Video für Erwachsene), siehe Pornographie
 Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft
 Akademische Verbindung, siehe Studentenverbindung
 Aktenvermerk
 Aktenvernichter
 Aktenvortrag
 Allgemeine Stromversorgung, im Bauwesen
 Allgemeiner Vertreter
 Alpenverein, eine Sammelbezeichnung für mehrere Alpinvereine
 Alte Versammlung, umgangssprachliche Bezeichnung für eine Richtung der Brüderbewegung
 Altersvorsorge, Anlage zur Einkommensteuererklärung
 Analverkehr
 Anime Virtual, einen Vertrieb für japanische Zeichentrickproduktionen
 Anlagevermögen, im Rechnungswesen
 Anti-Virus, ein häufiger Namensbestandteil von Antivirenprogrammen
 aperture value (engl. für Blendenwert), in der Fotografie eine automatische Festlegung der Belichtungszeit bei vorgegebenem Blendenwert, siehe Zeitautomatik
 Arabisches Vollblut
 Arbeitslosenversicherung
 Arbeitsvertrag
 Arbeitsvorbereitung
 Artikelverzeichnis
 atrioventrikulärer Block, siehe AV-Block
 Atrioventrikularknoten, siehe AV-Knoten
 Audio/Video, siehe SCART
 Audiovision, ein Bereich der Fotografie und Medienwiedergabe
 Audiovisuell, im Bereich der technischen Medien, siehe Audiovisuelle Medien
 Ausführungsvorschriften verschiedener Gesetze
 Auszubildendenvertretung, siehe Jugend- und Auszubildendenvertretung
 Autoventil (auch Schraderventil), ein Reifenentil bei Autos und Fahrrädern
 Avianca, eine kolumbianische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 das physikalische Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis, genannt A/V-Verhältnis
 Zeche Auguste Victoria

AV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Ipswich
 Italien: Provinz Avellino
 Norwegen: Fredrikstad in der Provinz Østfold
 Portugal: Distrikt Aveiro (nur für Lkw-Anhänger)
 Spanien: Provinz Ávila (auslaufend)

Av ist ein Namensteil folgender Personen:

 Emanuel Gil-Av (1916–1996), russisch-israelischer Chemiker

Av steht für:

 einen Monat im Jüdischen Kalender, siehe Aw (Monat)

av steht für:

 Awarische Sprache (Kaukasus), Sprachcode nach ISO 639-1

Siehe auch:

AV